Алексе́й Ермако́в:
 Ермаков, Алексей Александрович (род. 1951) — российский дипломат
 Ермаков, Алексей Васильевич (1798—1869) — городской голова Мурома, меценат.